Drievuldigheidsklooster (Meteora), klooster in Griekenland
 Klooster van de Heilige Drie-eenheid (Montenegro), klooster in Montenegro